Au Japon, mont Asahi peut désigner :
 le mont Asahi, point culminant de l'île de Hokkaidō ;
 le mont Asahi, colline située dans la ville d'Asahikawa (Hokkaidō) ;
 le mont Asahi, sommet de montagne situé dans la préfecture de Yamagata.